Człowiek, który się śmieje – film z 1928 roku
 Człowiek, który się śmieje – film z 1966 roku